Evangelische Kirche Holzhausen steht für:
 Evangelische Kirche Holzhausen (Herleshausen), Hessen
 Evangelische Kirche Holzhausen (Porta Westfalica), Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Evangelische Kirche Holzhausen II, Hille, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen